Axis Capital est une société tunisienne spécialisée dans les métiers du conseil financier aux entreprises, de la gestion d'actifs et de l'intermédiation en bourse, filiale à 55 % du groupe marocain BMCE Bank.

Lien externe 
 

Entreprise ayant son siège à Tunis
Entreprise fondée en 2001
BMCE bank